Hangendenstein  
ist der Name folgender geographischer Objekte: 
 Hangendenstein (Gemeinde Grödig), eine Rotte in der Gemeinde Grödig im Flachgau (Salzburg)
 Hangendensteinpass, ein Talpass an der Berchtesgadener Ache
 Grenzübergang Hangendenstein, österreichisch-deutscher Grenzübergang am Hangendensteinpass

Siehe auch:
 Hangender Stein